Altrichter:
 Anton Altrichter (1882–1954), německý historik a pedagog, původem z Jihlavska
 Helmut Altrichter (* 1945)
 Martin Altrichter (* 1972, Jihlava), hokejový brankář
 Michal Altrichter (* 1965 Čeladná) TJ, český římskokatolický duchovní, teolog a pedagog v Olomouci
 Petr Altrichter (* 1951, Frenštát pod Radhoštěm), český dirigent
 Štěpán Altrichter (* 1981, Brno)

Německá příjmení
Česká příjmení